Inspiration Point (Bryce Canyon)
 Inspiration Point (Hudson River Greenway)
 Inspiration Point (Yellowstone)